Grupp C i Copa América 2015 var en grupp i det sydamerikanska mästerskapet Copa América som spelas i Chile under juni 2015. Gruppen bestod av lag från fyra nationer: Brasilien, Colombia, Peru och Venezuela. De fyra lagen mötte alla varandra en gång vardera, vilket innebar tre omgångar per lag. Den första gruppspelsomgången spelades den 13 juni, den andra den 16 juni och den tredje den 20 juni 2015.

Poängtabell

Matchresultat

Colombia mot Venezuela

Brasilien mot Peru

Brasilien mot Colombia
Brasilien lagkapten, Neymar, blev efter matchen tilldelat ett rött kort för protester och osportsligt beteende mot domare. Han tilldelades i efterhand en avstängning som skulle gälla i fyra matcher. Då utslagsspelet börjar med kvartsfinaler kunde han ej, om Brasilien tog sig vidare till en eventuell final, ej längre medverka i Copa América 2015.

Peru mot Venezuela

Colombia mot Peru

Brasilien mot Venezuela

Referenser

Grupp C
2015 i Chile